Arboga Weckoblad kan syfta på:

 Arboga Weckoblad (1839) – en dagstidning 1839
 Arboga Weckoblad (1847) – en dagstidning 1847
 Arboga Weckoblad (1855) – en dagstidning 1855–1858
 Arboga Weckoblad (1867) – en dagstidning 1867